Vonck ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Vonck (1605–1652), niederländischer Maler
 Jan Vonck (1630–ca. 1660), niederländischer Maler, wahrscheinlich Sohn von Elias Vonck
 Jan Frans Vonck (1743–1792), Jurist und einer der Führer der Brabanter Revolution 1789–1790

Siehe auch:
 Vonk
 Fonk
 Fonck